Die Poznań Porsche Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juli 2011 in Posen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 134 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Posen